Culberson kan som auktorsförkortning betyda:

 Chicita Frances Culberson
 William Louis Culberson

Robotskapade auktorsförkortningar